Лукьян Афанасьев:
 Афанасьев, Лукьян Васильевич (1869—1934) — генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Гражданской войны в России.
 Афанасьев, Лукьян Макарович (1905 — не ранее 1981) — советский учёный-геолог, петрограф и петролог.